Андорра принимала участие в 12 летних и в 12 зимних Олимпийских играх, начиная с 1976 года. Спортсмены этой страны никогда не завоёвывали олимпийских медалей. Национальный Олимпийский комитет Андорры был создан в 1976 году и в том же году признан МОК. Большинство андорранских спортсменов выступали в велоспорте, плавании, легкой атлетике, парусном спорте, стрельбе и дзюдо.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

См. также 
Список знаменосцев Андорры на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Андорра на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Андорры

Андорра на Олимпийских играх
Спорт в Андорре